Натуральне число 158
 158 рік до нашої ери
 158 рік нашої ери